Euforión es el nombre de varios personajes:

 Euforión (mitología), hijo de Aquiles y Helena de Troya
 Euforión (poeta), hijo de Esquilo. Al menos una vez, venció a Sófocles en la Dionisias (s. V a. C.)
 Euforión de Calcis, poeta del período helenístico, bibliotecario y neotérico (s. III a. C.)